Qeqertarmiut bezeichnet:
 Qeqertarmiut (Insel, Maniitsoq, nördlich), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertarmiut (Insel, Maniitsoq, südlich), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertarmiut (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertarmiut (Insel, Qasigiannguit, nördlich), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qeqertarmiut (Insel, Qasigiannguit, südlich), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qeqertarmiut (Insel, Sisimiut) (Frederik VII Ø), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland